Твинк Каплан (, род. 25 декабря 1947 года) ― американская актриса, комик и продюсер.

Биография
Каплан родилась в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В кассовом хите 1989 года «Уж кто бы говорил» Каплан сыграла кокетливую лучшую подругу Кирсти Элли. Она вернулась в роли Роны в умеренно успешном сиквеле «Уж кто бы говорил 2» с Элиасом Котеасом. Она и Котеас отказались сниматься в финансово неудачном втором сиквеле «Уж кто бы говорил 3».

Она наиболее известна по роли в фильме «Бестолковые». Позже также снялась в сериале «Бестолковые» и выступила его продюсером.

В Sony Pictures Entertainment в 2000 году она спродюсировала фильм «Неудачник» с Джейсоном Биггсом и Меной Сувари в главных ролях. Каплан сыграла в нем работницу стрип-бара.

В 2007 году Каплан спродюсировала романтическую комедию «Я никогда не буду твоей», также появившись в фильме в роли дизайнера костюмов, Сисси. 

Она сыграла в таких фильмах и сериалах, как «Сообщество», «Паства», «C.S.I.: Место преступления» и «Девять полных лун».

Примечания

Актрисы телевидения США
Киноактрисы США
Актрисы XX века
Актрисы XXI века